

Presentación previa 
Facundo Argüello y Nicolás Kicker eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Scott Lipsky y Jürgen Melzer ganaron el título tras derrotar en la final Stefan Kozlov y Peter Polansky.

Cabeza de serie 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Semifinales)
  Leander Paes /  André Sá (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Santiago González /  Michael Venus ''(Semifinales)
  Matt Reid /  John-Patrick Smith ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Sarasota 2017